Bonner Friedensdemonstration ist eine häufige Bezeichnung:

 der Friedensdemonstration im Bonner Hofgarten 1981
 der Friedensdemonstration in Bonn 1982
 der Friedensdemonstration im Bonner Hofgarten 1983